Елена Палеологиня () — византийская принцесса из династии Палеологов, супруга короля Иерусалима, Кипра и Киликийской Армении Иоанна II (из трёх королевств, входивших в его титул, реально правил только Кипром). Мать королевы Кипра Шарлотты.

Дочь Феодора II Палеолога и Клеофы Малатесты. Император Мануил II Палеолог был её дедом, а императоры Иоанн VIII Палеолог и Константин XI Палеолог — дядьями. 

В 1442 году Елена вышла замуж за Иоанна II де Лузиньяна (1418—1458). У них было две дочери:
 Шарлотта (1443—1487), королева Кипра
 Клеофа, умерла молодой

До женитьбы у Иоанна II был роман с Мариеттой де Патрас, от которой он прижил незаконного сына Жака. Ненависть Елены обрушилась на любовницу супруга и её сына: она приказала отрезать нос Мариетте. Чтобы защитить сына, Иоанн II назначил его архиепископом Никосийским.

Возможно, она отравила своего зятя Жуана Португальского. Помогла многим византийским беженцам на Кипре после падения Константинополя в 1453 году.

Примечания 

Палеологи
Византийские принцессы
Супруги правителей XV века
Королевы Иерусалима